Alvin kan syfta på:
 Alvin – ett mansnamn
 Alvin (digital kulturarvsplattform) – en teknisk plattform för tillgängliggörande av digitalt kulturarv i Sverige
 Alvin och gänget – amerikansk spelad/animerad film från 2007
 Alvin och gänget 2 – uppföljare 2009
 Alvin och gänget 3 – uppföljare 2011
 Alvins fond – svensk fond för naturskyddsändamål

Geografi

Storbritannien
 River Alwin, vattendrag i Northumberland, England

USA 

 Alvin, Texas, ort i Brazoria County, 
 Alvin, Illinois, ort i Vermilion County,